Gredina (Kelebija, Mađarska) (mađ. Újfalu), selo u Mađarskoj
jedno od mađarskih imena za Banatsko Novo Selo, Vojvodina
mađarsko ime za Traian, selo u Rumunjskoj